Rosenheim
Rosenheim (distrito)
Rosenheim (Renânia-Palatinado)

Desambiguações de topônimos